Ибирапуан () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юг штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Порту-Сегуру. Население составляет 6 225 человек на 2006 год. Занимает площадь 786,058 км². Плотность населения — 7,9 чел./км².

Праздник города — 20 июля.

История 
Город основан 20 июля 1962 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 36 552 100,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 5 517,30 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,673 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия